Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1931 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 George Lott /  John Van Ryn -  Henri Cochet /  Jacques Brugnon  6–2, 10–8, 9–11, 3–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Phyllis Mudford /  Dorothy Barron -  Doris Metaxa /  Josane Sigart 3–6, 6–3, 6–4

Gra mieszana 
 Anna Harper /  George Lott -  Joan Ridley /  Ian Collins 6–3, 1–6, 6–1

Przypisy 

Wimbledon według lat
1931 w tenisie ziemnym
1931 w Wielkiej Brytanii